Edward Donaghy (), arbitre et joueur de soccer américain
 Kieran Donaghy (né en 1983), joueur de football gaélique irlandais
 Mal Donaghy (né en 1957), footballeur nord-irlandais
 Rita Donaghy (née en 1944), administratrice d'université britannique et pair travailliste à la Chambre des lords
 Siobhán Donaghy (née en 1984), chanteuse britannique
 Tim Donaghy (né en 1967), arbitre de basket américain